San Joaquin Hills (gebergte in Californië)
 San Joaquin Hills (plaats in Californië)